El Nacional può riferirsi a:

Editoria 
El Nacional, periodico argentino
El Nacional, periodico boliviano
El Nacional, periodico dominicano
El Nacional, periodico messicano
El Nacional, periodico venezuelano

Sport 
Club Deportivo El Nacional, club calcistico dell'Ecuador

Pagine correlate 

Nacional